Adaro peut désigner :

 Adaro, groupe allemand de medieval rock, actif entre 1997 et 2006 ;
 Adaro, musicien et DJ néerlandais de hardstyle,